Antelope Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Hill (Coconino County, Arizona)
 Antelope Hill (Yuma County, Arizona)
 Antelope Hill (Delta County, Colorado)
 Antelope Hill (Weld County, Colorado)
 Antelope Hill (Idaho)
 Antelope Hill (Montana)
 Antelope Hill (Nevada)
 Antelope Hill (Doña Ana County, New Mexico)
 Antelope Hill (Luna County, New Mexico)
 Antelope Hill (Texas)

Siehe auch:
 Antelope Hills